Leeton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Leeton (ort i Australien, New South Wales, Leeton), 
 Leeton (region), New South Wales,

USA 

 Leeton (ort i USA), Missouri, Johnson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar